Amalia Calzavara – canoista italiana
Ernesto Calzavara – poeta e saggista italiano
Fabio Calzavara – politico italiano
Flavio Calzavara – sceneggiatore e regista italiano
Sergio Calzavara – calciatore italiano
Tullia Calzavara – golfista italiana